Дибериллийниобий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
ниобия и бериллия
с формулой NbBe,
кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дибериллийниобий образует серые кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F dm,
параметры ячейки a = 0,6535 нм, Z = 8,
структура типа димедьмагний MgCu
.

Соединение образуется по перитектической реакции при 1630°С .

При температуре 2,15 К переходит в сверхпроводящее состояние .

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Примечания 

Сверхпроводники